Black Box eller Black box kan betegne et kredsløb eller system, hvor man i overordnede træk ved, hvad det laver, mens den detaljerede opbygning eller virkemåde er ukendt.

Derudover kan det henvise til:
 Sort boks – flight recorder i  fly som optager kommunikation og flyvedata.
 Black box (udeleligt kredsløb) – indenfor teknik og elektronik et forseglet kredsløb, der ikke kan repareres, men kun kan udskiftes.
 Black Box (film) – en film instrueret af Søren Martinsen, Lars Mathisen og Anna Bridgwater.
 Black Box (band) – en discotrio fra Italien.
 Blackbox-teater - mindre teaterscene, ofte firkantet med sorte rumflader.